Steven Stuckey
Rodney Stuckey

Localidades
Stuckey (Carolina do Sul)

Desambiguação